Компресс — многозначный термин:

 Компресс — лечебная повязка
 Компрессик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», врач. Получил имя в честь компресса.